Соревнования по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 августа. В соревнованиях приняла участие 21 спортсменка.

Призёры

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр